Vestfjorden est un toponyme norvégien qui signifie « fjord de l’ouest ». Il peut désigner plusieurs fjords en Norvège :

 Vestfjorden (Nordland), un grand firth entre les îles Lofoten et le continent situé dans le comté de Nordland ;
 Vestfjorden (Buskerud), un fjord de Røyken, dans le comté de Buskerud ;
 Vestfjorden (Finnmark), un fjord situé dans la municipalité de Nordkapp, dans le comté de Finnmark ;
 Vestfjorden (Vestfold), une partie du Tønsbergfjorden à Stokke, dans le comté de Vestfold ;
 Vestfjorden (Oslofjord), une partie de l’intérieur du Oslofjord ;
 Vestfjorden (Tinn), un bras latéral du lac Tinnsjå dans la municipalité de Tinn, dans le comté de Telemark ;
 Vestfjorden, la partie la plus occidentale du lac Vannsjø dans le comté d'Østfold.
 Vestfjorden, la partie la plus occidentale du lac Vegår dans le comté d'Aust-Agder.
 Vestfjorden (Svalbard), un bras du Wijdefjorden sur l’île du Spitzberg dans le Svalbard ;
 Vestfjord (Groenland), un fjord du Groenland.

Voir aussi 
 Vestfirðir, le nom islandais pour les Vestfjords, une région de l’Islande.

Notes et références